Hungsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hungsjön (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9,08 km²)
Hungsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (44,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn